Vita rosen kan syfta på:

Vita rosen – en tysk motståndsgrupp under andra världskriget
Yorks vita ros – den ena av kungaätterna som stred i Rosornas krig i England på 1400-talet.
Finlands Vita Ros’ orden – en förtjänstorden i Finland.